Chronicle (nieuwsrubriek), een Amerikaanse nieuwsrubriek
 Chronicle (Brits televisieprogramma), een informatief programma van de BBC, uitgezonden van 1966 tot 1991
 Chronicle (film), een sciencefictionfilm uit 2012
 Chronicle, Vol. 1 en Chronicle, Vol. 2, verzamelalbums van Creedence Clearwater Revival

Zie ook 
 Chronicles (doorverwijspagina)
 The Chronicle, een komische sciencefiction-televisieserie